

Personnes 
 Carl Ferdinand Cori
 Gerty Theresa Cori
 René Cori
 Thomas de Cori

Autres 
 Cori (Italie)
 Cori le Moussaillon
 Cycle de Cori